Polygraph bzw. Polygraf (wörtlich „Vielschreiber“) bezeichnet:
 ein Gerät zur gleichzeitigen Erfassung und Darstellung mehrerer biologischer Parameter:
 für die Polysomnographie (in der Schlafmedizin)
 für die kardiorespiratorische Polygraphie (in der Schlafmedizin)
 Lügendetektor
 Polygraf, ein Beruf im Druckwesen
 Polygraph (Informatik), ein gerichteter Graph, der zur Überprüfung der Sichtenserialisierbarkeit dient
 Polygraph (Zeichnen), ein Zeichenhilfsmittel
 Jefferson-Polygraph, ein Vorläufer des Kopiergeräts

Siehe auch:
 Polygrafie (Begriffsklärung)
 Kombinat Polygraph Werner Lamberz, ein ehemaliges Industriekombinat in Leipzig